

Geografia 
 Arona – comune in provincia di Novara;
 Arona de Tenerife – comune delle isole Canarie;
 Arona (Lettonia) – Lettonia;
 Arona (Papua) – Papua-Nuova Guinea;
 Arona (Pennsylvania) – paese in Pennsylvania;
 Sacro Monte di Arona – nei Sacri Monti prealpini, fra Piemonte e Lombardia.

Persone 
 Danilo Arona – scrittore
 Ricardo Arona – artista marziale misto brasiliano

Altro 
 Pace di Arona – trattato firmato l'11 aprile 1503 fra il Regno di Francia e la Confederazione Elvetica 
 Parque Central de Arona – spazio pubblico a Playa de Las Américas, nel comune di Arona, Tenerife
 Rocca di Arona – costruzione a scopo difensivo affacciata sul Lago Maggiore
 SEAT Arona – Automobile della Seat presentata ad ottobre 2017